Wojciech Majchrzak (ur. 1969) – polski aktor
 Wojciech Majchrzak (ur. 1974) – polski koszykarz